

Мікушкіно — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Мікушкіно — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел